Tugali är ett släkte av snäckor. Tugali ingår i familjen nyckelhålssnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Nyckelhålssnäckor
Tugali